Буїн — містечко, Папуа Нова Гвінея
 Буїн — місто, Чилі